Гатикоев — фамилия. Известные носители:

 Гатикоев, Давид Левович (род. 1993) — российский футболист.
 Гатикоев, Тенгиз Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист.